Op Roland Garros 1997 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 26 mei tot en met 8 juni 1997.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Lindsay Davenport en Mary Joe Fernandez hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Davenport speelde samen met Jana Novotná – zij waren het tweede reekshoofd en bereikten de derde ronde; daarin werden zij uitgeschakeld door Conchita Martínez en Patricia Tarabini. Fernandez, met Lisa Raymond aan haar zijde, bereikte de finale.

Het als eerste geplaatste duo Gigi Fernández / Natallja Zverava won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vijfde geplaatste Amerikaanse koppel Mary Joe Fernandez en Lisa Raymond in twee sets. Het was hun 37e gezamenlijke titel. Fernández had daarnaast al 31 eerdere dubbelspel­titels met andere partners; Zvereva 29.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Els Callens speelde samen met de Amerikaanse Ginger Helgeson-Nielsen – zij bereikten de derde ronde.
 Nancy Feber en haar Canadese partner Patricia Hy-Boulais kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Sabine Appelmans en de Nederlandse Miriam Oremans waren als twaalfde geplaatst – zij strandden in de eerste ronde.
 Ook Dominique Van Roost en Barbara Rittner (Duitsland) verloren hun openingspartij.

Zes Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Nicole Arendt waren het zesde reekshoofd – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.
 Ook de als zevende geplaatste Caroline Vis en Yayuk Basuki uit Indonesië bereikten de kwartfinale – zij moesten de duimen leggen voor het derde reekshoofd Hingis/Sánchez.
 Kristie Boogert en de Roemeense Irina Spîrlea waren het veertiende reekshoofd – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Ook Brenda Schultz en Chanda Rubin (VS) konden na de tweede ronde huiswaarts keren.
 Miriam Oremans speelde samen met de Belgische Sabine Appelmans – dit team was als twaalfde geplaatst maar strandde in de eerste ronde.
 Seda Noorlander en haar Duitse partner Kirstin Freye verloren eveneens hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema vrouwendubbelspel (op pagina 2)

Roland Garros
ITF-toernooi in 1997